Kommel (land) of commende, (geschonken) stuk land, bijvoorbeeld bisschopskommel of proostenkommel
 Kommel (Maastricht), straat in Maastricht
 Kommel (Voeren), straat in 's-Gravenvoeren
 Kleine Kommel, straat in Munstergeleen
 Kommelstraat, straat in Maasmechelen
 De Kommel, katholiek evangelisatiecentrum in Maastricht